Ball Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Ball Airport (Mississippi)
 Ball Airport (North Carolina)
 Ball Airport (Texas)